Mark Lawrence může být:

 Mark Lawrence (politik) (* 1958) – americký politik
 Mark Lawrence (fotbalista) (* 1958) – anglický fotbalista
 Mark Lawrence (spisovatel) (* 1966) – americký spisovatel